Grote reuzenzakdrager
 Kleine reuzenzakdrager